Сезон 1987 стал для ЦСКА 47-м в чемпионате СССР по футболу. Клуб спустя два года вернулся в высшую лигу. В команду пришло немало новичков в надежде усилить каждую позицию, тренер остался тот же, но снова неудача: команда заняла предпоследнее 15-е место и снова вылетела в первую лигу.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Чемпионат СССР

Результаты турнира

Турнирная таблица 

Лимит ничьих — 10.

Кубок СССР 1987/1988

1/16 финала

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

1987
ЦСКА
ЦСКА